Hellmannsberg ist der Ortsname von

 Hellmannsberg (Kösching), Ortsteil des Marktes Kösching, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Hellmannsberg (Wonneberg), Ortsteil der Gemeinde Wonneberg, Landkreis Traunstein, Bayern